Charles Nypels, Nederlands drukker
 Erwin Nypels, Nederlands politicus
 Frans Nypels, Nederlands journalist
 Leopold August Nypels, Nederlands tennisser en jurist

Zie ook: 
 Nijpels